Список млекопитающих, обитающих на территории Португалии, включая Азорские острова, Мадейру и острова Селваженш (западная Европа).

Из 97 указанных в таблице видов «Monachus monachus» регионально исчез, 6 находятся под угрозой исчезновения, 4 являются уязвимыми, 9 находятся в близком к угрожающему состоянию. Присутствие вида «Lynx pardinus» на территории Португалии является неопределенным.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Фауна Португалии
Списки:Португалия